Шадрино — село в Целинном районе Алтайского края. Входит в состав сельского поселения Бочкарёвский сельсовет.

История 
Основано в 1746 г. В 1928 году деревня Шадрина состояла из 204 хозяйств, основное население — украинцы. В административном отношении являлось центром Шадринского сельсовета Новиковского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Алтайский край)